Die Saison 1988/89 war die zweite Spielzeit der Elitserien. Der Titelverteidiger Wasa SK und der SK Rockaden Stockholm lieferten sich einen Zweikampf um den Titel, den Wasa SK durch den Sieg im direkten Vergleich für sich entscheiden konnte. Aus der Division I waren Södra SASS und der Lunds ASK aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während die Schacksällskapet Manhem und der Limhamns SK absteigen mussten.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 9. und 30. Oktober, 20. November, 11. Dezember 1988, 15. Januar, 5. und 26. Februar 1989.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand und Bericht (PDF; 9,7 MB) in Tidskrift för Schack 3/1989, S. 90ff. (schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1988
Schachveranstaltung 1989